Сучава () је округ у републици Румунији, у њеном северном делу. Управно средиште округа је истоимени град, а битни су и градови Фалтичени, Радауци, Кимпулунг Молдованеск, Ватра Дорнеј, Викову де Сус, Гура Хуморулуји и Долхаска.

Положај 
Округ Сучава је погранични округ према Украјини ка северу. Округ са других страна окружују следећи окрузи:
 ка истоку: Ботошањ (округ)
 ка југоистоку: Јаши (округ)
 ка југу: Њамц (округ) и Харгита (округ)
 ка југозападу: Муреш (округ)
 ка западу: Бистрица-Насауд (округ)
 ка северозападу: Марамуреш (округ)

Природни услови 
Округ Сучава је у северној Молдавији, тачније у делу који се назива и Буковином. Ка западу се издижу Карпати, а ка истоку побрђе, типично за Молдавију. Усредишњем делу је равница коју товре реке Сирет ка истоку и Молдавија ка југу.

Становништво 
Сучава спада у округе Румуније са претежним румунским становништвом и по последњем попису из 2011. г. Румуни чине чак 96,1% окружног становништва, а остатак су углавном Роми (1,9%) и малобројни Пољаци и Украјинци.

Спољашње везе 

 www.cjsuceava.ro Званична страница округа

Окрузи Румуније
Молдавија (Румунија)
Буковина